Le Chéri de sa concierge est un film français réalisé par Giuseppe Guarino en 1934.
 Le Chéri de sa concierge est un film français réalisé par René Jayet en 1951.